Tyven (norwegisch für der Dieb) steht für:

 Tyven (Hammerfest), ein Berg in der Kommune Hammerfest (Norwegen)
 Tyven (Sømna), eine Insel in der Kommune Sømna (Norwegen)
 Tyven, tyven, ein norwegischer Spielfilm (2002)
 Kamilla og tyven, ein norwegischer Spielfilm (1988), dt. Kamilla und der Dieb